Вечірня зоря — військовий ритуал у Збройних силах перед лаштуванням до відбою
 Вечірня зоря — застаріла українська літературна назва Венери
 «Вечірні зорі» — нічний пасажирський поїзд № 235/236 сполученням Харків — Ужгород